Милан Ђорђевић може се односити на:

 Милан Ђорђевић (епископ) (1894-1952), световно име епископа далматинског Иринеја.
 Милан Ђорђевић (лекар) (1933-1993), српски лекар, дописни члан САНУ.
 Милан Ђорђевић (књижевник) (1954), српски књижевник.
 Милан Ђорђевић (новинар) (1845-1884), српски новинар.